

Persone
Severino – nome proprio di persona
Papa Severino – 71º papa della Chiesa cattolica
Severino – abate nel Norico e santo
Emanuele Severino – filosofo italiano
Gerardo Severino – militare e storico italiano
Isabelle Severino – ginnasta francese
Luis Severino – giocatore di baseball dominicano
Marco Aurelio Severino – medico e chirurgo italiano
Mauro Severino – regista e sceneggiatore italiano 
Paola Severino – avvocato e ministro della giustizia del governo Monti
Robson Severino da Silva – calciatore professionista brasiliano del Waasland-Beveren
Rodolfo Severino jr. – diplomatico filippino – segretario dell'ASEAN dal 1998 al 2002
Sérgio Severino da Silva  – calciatore brasiliano

Legge
 Legge Severino

Pagine correlate
 San Severino